Юлиус Моттелер (; ) — видный представитель раннего немецкого рабочего движения, депутат рейхстага. Во времена действия закона о социалистах был ответственен за сбыт социал-демократической прессы, участвовал в становлении профсоюзного движения в Германии, передовой боец Свободного пролетарского движения. Близкий друг Августа Бебеля и Вильгельма Либкнехта.

Для организации нелегального ввоза в Германию и распространения печатавшейся вначале в Цюрихе, затем в Лондоне газеты «Социал-демократ» () в 1879—1890 годах Юлиус Моттелер наладил работу «Красной полевой почты», за что немецким рабочим движением ему был присвоен почётный титул «Красный полевой почтмейстер».

Примечания 

Члены Социал-демократической партии Германии
Похороненные на Южном кладбище (Лейпциг)
Деятели феминизма Германии